Bisping ist der Familienname folgender Personen:
 August Bisping (1811–1884), deutscher Theologe
 Benedikt Bisping (* 1967), deutscher Politiker
 Christopher Bisping (* 1974), deutscher Jurist
 Max Bisping (1817–1890), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Michael Bisping (* 1979), britischer Kampfsportler
 Wolfgang Bisping (1929–2003), deutscher Tiermediziner, Mikrobiologe und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Haus Bisping
 Bispingen